Wertinskaja lautet der Familienname folgender Personen:

 Anastassija Alexandrowna Wertinskaja (* 1944), russische Schauspielerin
 Lidija Wladimirowna Wertinskaja (1923–2013), russische Malerin und Schauspielerin